Lamona, település az USA Washington államában
 Lamona, tyúkfajta